Laethem  peut désigner : 
 Laethem-Saint-Martin, village de Flandre-Orientale en Belgique;
 L'École de Laethem-Saint-Martin lui doit son nom;
 Laethem-Sainte-Marie, village de Flandre-Orientale en Belgique.